Proof-of-work  – algoritmi che fungono da disincentivi economici nei confronti di attacchi informatici
 Prisoner Of War  – nel gergo militare, in inglese è prigioniero di guerra
 pow(x, y) è la funzione che calcola la potenza xy in diversi linguaggi di programmazione
 Polska Organizacja Wojskowa  – organizzazione militare segreta polacca